Willke ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Willke (* 1945), Politikwissenschaftler und Hochschullehrer
 Helmut Willke (* 1945), Politik- und Systemwissenschaftler sowie Hochschullehrer
 Jochen Willke (1913–1985), deutscher Journalist
 John C. Willke († 2015), US-amerikanischer Mediziner und Autor
 Klaus Willke, deutscher Tischtennisspieler
 Martha Willke, Ehename von Martha Behrens (* 1932), deutsche Tischtennisspielerin
 Otto Willke (1876–1961), deutscher Heimatforscher und Naturschützer

Unternehmen
 Willke (Gleisbau), Ludwigslust

Siehe auch:
 Wilke